

Топоніми 
Мідзухо — місто в Японії, у префектурі Ґіфу.
Мідзухо — містечка в Японії, в Токіо.
Мідзухо — район міста Наґоя, у префектурі Айті.
Мідзухо — колишнє містечко в Японії, у префектурі Кіото. Сучасна складова міста Кьотамба.
Мідзухо — колишнє містечко в Японії, у префектурі Сімане. Сучасна складова міста Онан.
Мідзухо — колишнє містечко в Японії, у префектурі Наґасакі. Сучасна складова міста Ундзен.

Персоналії 
Мідзухо — японське ім'я.